Teufelshof steht für:
 Teufelshof (Nauen), kleine Siedlung im Osten des Havelländischen Luchs, Brandenburg
 Teufelshof (Wittgensteiner Land), untergegangene Siedlung im Gemeindegebiet von Bad Berleburg, Nordrhein-Westfalen